DJ, dj:
 Диджей ( — диск-жокей) — человек, который осуществляет публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений. Диджей представляет свой вкус в музыке публике, грамотно миксуя разные композиции, как правило, одного стиля.
 .dj — национальный домен верхнего уровня для Джибути.
 dJ (дДж) — дециджоуль.
 DJ — код ИАТА авиакомпании Virgin Blue.